Mount Taylor ist der Name folgender Berge:

 Mount Taylor (Antarktika) im Grahamland
 Mount Taylor (Australien) bei Canberra
 Mount Taylor (Western Australia), bei Nanarup
 Mount Taylor (New Mexico), Vulkan bei Albuquerque